The Very Best of Enya (от англ. „Най-доброто от Еня“) е вторият албум с най-големите хитове на ирландската певица, композиторка и музикантка Еня, издаден на 23 ноември 2009 г. от Уорнър Мюзик UK . След като промотира предишния си студиен албум And Winter Came... (2008), Уорнър Мюзик моли Еня да издаде нова компилация от любимите си песни в кариерата си и тя прави селекция с нейните дългогодишни сътрудници – продуцентът и аранжорът Ники Райън и съпругата му – текстописката Рома Райън.

Албумът получава предимно положителни отзиви от музикални критици и достига 32-то място в Класацията на албумите на Обединеното кралство и номер 55 в Билборд 200 в Съединените щати. Той прекарва над 100 седмици на № 1 в Класацията „Билборд Ню ейдж албуми“. За разлика от предишните си издания Еня не популяризира албума с интервюта, изяви или изпълнения на живо.

Предистория 
След като промотира седмия си студиен албум And Winter Came... (2008), лейбълът на Еня Уорнър Мюзик иска от нея да издаде нов албум с най-големите ѝ хитове с любими нейни песни в кариерата ѝ. Тя се съгласява с проекта и прави селекция с дългогодишните си сътрудници – продуцентът и аранжорът Ники Райън и съпругата му – текстописката Рома Райън. Това е първото издание на най-големите хитове на Еня след Paint the Sky with Stars (1997), но за разлика от нея тук Еня не записва нови парчета за изданието. Включва неиздавана досега версия на Aníron – песен, която пише за саундтрака на „Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена“ (2001). DVD-то, включено в луксозното издание и в ограниченото издание на албума, бележи първото издание на музикалните видеоклипове на Еня в Северна Америка след отмяната на предложената The Video Collection през 2001 г.

Издаване 
Албумът е издаден на 23 ноември 2009 г. от Уорнър Мюзик в международен план и на 1 декември 2009 г. от Рипрайз Рекърдс в Съединените щати. Той достига топ позиция 32 в Класацията на албумите на Обединеното кралство и № 55 в Билборд 200 в Съединените щати. Той прекарва над 100 седмици на № 1 в Класацията на Билборд на ню ейдж албумите.

Стандартното издание е на CD с 18 парчета. В американското издание парчетатата са 19, а в канадското – 20. В японското издание има 3 бонус парчета към стандартните 18. Има и луксозно издание от компактдиск с 22 песни и DVD с всички музикални видеоклипове на Еня (с изключение на I Want Tomorrow – част от документалния филм на Би Би Си The Celts, Book of Days, Exile и May It Be), което включва изображения на филмите, за които са саундтракова. Има и два документални филма за създаването на видеоклиповете на Caribbean Blue и Only Time, и интервю от 2001 г.

Прием 
The Very Best of Enya получава предимно положителни отзиви от музикалните критици. Джеймс Кристофър Монгър от Олмюзик пише, че колекцията „е една от онези редки колекции с „най-големи хитове“, която отива дълбоко, без да лишава слушателя от основното. С мелодии като Orinoco Flow, Caribbean Blue и Book of Days в гърнето и извън пътя е по-лесно да оцениш скрити съкровища като Cursum Perficio, Boadicea, Trains and Winter Rains и „Anywhere Is“.“

Списък с песни

Състав 
Кредити, адаптирани от Олмюзик и от бележките на обложката на албума:

 Музиканти

 Еня – вокал
 Ники Райън – допълнителен вокал
 Рома Райън – допълнителен вокал

 Продукция

 Еня – текстове (6 – 8, 13), музикална композиторка (1 – 18), музикален аранжимент
 Ники Райън – текст (7), музикален композитор (1, 3 – 18), музикален аранжимент, продуцент, звукозаписен инженер
 Рома Райън – текстове (1 – 15, 18), авторка на цитати
 Франц Ксавер Грубер – текстове, музикален композитор (NA19)
 Традишънъл – текстове, музикален композитор (NA19)
 Даниел Поли – цифров технически съветник
 Дик Бийтъм – мастеризиране в 360 Mastering, Лондон
 Пийкок – худ. ръководство, дизайн
 Саймън Фаулър – фотография
 Дейвид Шайнман – фотография
 Ръсел Йънг – фотография
 Макс Аделман – фотография
 Рут Роуланд – надписи

Класации

Седмични класации

Годишни класации

Сертификати

История на издаване

Източници

Външни препратки 
 Дискография на Еня на Discogs
 Дискография на Еня на Allmusic
 Дискография на Еня на Last.fm

Музикални албуми от 2009 година
Албуми на Еня